Het ATP-toernooi van Estoril 2002 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 8 tot en met 14 april 2002. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van het Estádio Nacional in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema
 Toernooischema ITF

Estoril
2002